nisza – detal architektoniczny
 nisza  – element fortyfikacyjny
 nisza ekologiczna
 nisza niwalna
 nisza osuwiskowa
 nisza rynkowa
 nisza termoerozyjna
 nisza źródłowa
 Wydawnictwo Nisza